Boza steht für
 Boza (Getränk)

Boza ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius Boza Edwards (* 1956), ugandischer Boxer
 Eduardo Tomás Boza Masvidal (1915–2003), kubanischer Geistlicher, Weihbischof in San Cristóbal de la Habana
 Esteban Boza (* 1966), peruanischer Sportschütze
 Francisco Boza (* 1964), peruanischer Sportschütze
 Gabriel Boza (* 2003), brasilianischer Leichtathlet
 Héctor Boza (1888–1974), peruanischer Politiker und Diplomat
 Leonel Boza, costa-ricanischer Fußballspieler
 Máximo Arrates Boza (1859–1936), panamaischer Komponist

Siehe auch:
 Bozza